Malice ist der Name:

 einer US-amerikanischen Metalband, siehe Malice (Band)
 eines US-amerikanischen Spielfilms, siehe Malice – Eine Intrige

Malice ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Malice (* 1937), italienischer Künstler und Maler
 Michael Malice (* 1976), ukrainisch-US-amerikanischer Autor, Podcaster und Kolumnist